Фриденскирхе ( — «церковь мира») — название ряда церквей в немецкоязычных регионах:
 Фриденскирхе (Сан-Суси)
 Фриденскирхе (Кёнигсберг)